

Musica
 No Secrets – girl group statunitense in attività dal 2002 al 2004
 No Secrets – album di Carly Simon del 1972
 No Secrets – singolo del gruppo australiano The Angels (alias "Angel City") del 1980
 No Secrets – canzone del gruppo statunitense The Nighthawks del 1982, tratta dall'album 10 Years Live
 No Secrets – canzone di Amanda Lear del 1983, tratta dall'album Tam Tam
 No Secrets – canzone dei Rose Tattoo del 1984, tratta dall'album Southern Stars
 No Secrets – canzone del gruppo statunitense Missing Persons del 1986, tratta dall'album Colour in Your Life
 No Secrets – canzone di Van Stephenson del 1986, tratta dall'album Suspicious Heart
 No Secrets – album del gruppo jazz Quartett del 1988
 No Secrets – canzone di Rob Mullins del 1989, tratta dall'album Tokyo Nights
 No Secrets – canzone del girl group statunitense The Angels 
 No Secrets – canzone di Quincy Jones
 No Secrets – album di Father MC del 1999
 No Secrets – canzone di Father MC del 1999, tratta dall'album omonimo
 No Secrets – album delle No Secrets del 2002
 No Secrets/Zenith – singolo degli ASC del 2012

Cinema
 No Secrets – film del 1991 diretto da Dezső Magyar

Televisione
 Segreti svelati (No Secrets) – Episodio della quarta stagione della serie televisiva La mia vita con Derek